Иордэкеску — румынская и молдавская фамилия. Известные носители:
 Иордэкеску, Виорел Ильич (род. 1977) — молдавский шахматист, гроссмейстер.
 Иордэкеску, Влад (род. 1984) — румынский регбийный судья.